Jabłonna heißen folgende Orte in Polen:

 Jabłonna (Rakoniewice), Dorf in der Gemeinde Rakoniewice im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Großpolen
 Jabłonna (Rydzyna), Dorf in der Gemeinde Rydzyna im Powiat Leszczyński der Woiwodschaft Großpolen
 Jabłonna (Władysławów), Dorf in der Gemeinde Władysławów im Powiat Turecki der Woiwodschaft Großpolen
 Jabłonna (Brody), Dorf in der Gemeinde Brody im Powiat Starachowicki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Jabłonna (Daszyna), Dorf in der Gemeinde Daszyna im Powiat Łęczycki der Woiwodschaft Łódź
 Jabłonna (Przedbórz), Dorf in der Gemeinde Przedbórz im Powiat Radomszczański der Woiwodschaft Łódź
 Gmina Jabłonna (Powiat Lubelski), Gemeinde im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Jabłonna Druga, Dorf der Gemeinde Jabłonna im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Jabłonna-Majątek, Dorf und Sitz der Gemeinde Jabłonna im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Jabłonna Pierwsza, Dorf der Gemeinde Jabłonna im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Jabłonna (Wyśmierzyce), Dorf in der Gemeinde Wyśmierzyce im Powiat Białobrzeski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna (Powiat Legionowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Legionowski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna (Rusinów), Ort in der Gemeinde Rusinów im Powiat Przysuski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna (Przytyk), Dorf in der Gemeinde Przytyk im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna Lacka, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Sokołowski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna Średnia, Dorf in der Gemeinde Jabłonna Lacka im Powiat Sokołowski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna (Grębków), Dorf in der Gemeinde Grębków im Powiat Węgrowski der Woiwodschaft Masowien
 Jabłonna (Kępice), Ort in der Gemeinde Kępice im Powiat Słupski der Woiwodschaft Pommern